Вишневчик () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 627 человек. Занимает площадь 3,216 км². Почтовый индекс — 48142. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48142, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Вишнівчик

История 
 1564 год — первое письменное упоминание.
 1602 год — получил Магдебургское право.
 15 февраля 1858 года в тернопольском Вышневчике родилась всемирно известная оперная певица Марчелла Зембрих  (Marcella Sembrich), урожденная Пракседа Марцелина Коханьска (Marcelina Prakseda Kochańska).

География 
Расположен в западной части района на берегу речки Стрыпа.

Ссылки 
 Вишневчик на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района